Jméno a příjmení František Červinka má více nositelů:

 František Červinka (1881–?) – československý politik a poslanec ČSNS
 František Červinka (historik) (1923–1981) – český historik a publicista
 František Červinka (učitel) (1858–1929) – český učitel, florista a malíř rostlin, sběratel národních písní a propagátor včelařství